Маркус Кляйнхайнц (, 27 августа 1976, Инсбрук, Тироль) — австрийский саночник, выступавший за сборную Австрии с 1994 года по 2006-й. Участник трёх зимних Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы, обладатель Кубка мира, многократный призёр национального первенства.

Биография 
Маркус Кляйнхайнц родился 27 августа 1976 года в городе Инсбрук, федеральная земля Тироль. Активно заниматься санным спортом начал в возрасте четырнадцати лет, в 1994 году прошёл отбор в национальную сборную и стал принимать участие в крупнейших международных стартах, показывая довольно неплохие результаты. Так, уже на чемпионате мира 1995 года в шведском Лиллехаммере получил бронзовую медаль за участие в состязаниях смешанных команд. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано, где впоследствии финишировал пятым. Окончил сезон бронзовой наградой с европейского первенства в немецком Оберхофе, выигранной так же в командной программе.

В общем зачёте Кубка мира 2001/02 Кляйнхайнц занял восьмое место, а на чемпионате Европы в немецком Альтенберге закрыл десятку сильнейших. Ездил соревноваться на Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити, без проблем прошёл квалификацию, но в итоге вынужден был довольствоваться восьмой позицией мужской одиночной программы. В следующем сезоне стал обладателем Кубка мира и финишировал седьмым на чемпионате мира в латвийской Сигулде. В 2004 году на мировом первенстве в японском Нагано занял двенадцатое место среди одиночек и четвёртое в состязаниях смешанных команд, а после окончания всех кубковых этапов расположился в мировом рейтинге сильнейших саночников на пятой строке.

На чемпионате мира 2005 года в американском Парк-Сити был пятым на одноместных санях и четвёртым со смешанной австрийской командой, при этом в кубковом зачёте разместился на третьей строке. Через год добрался до второго места в рейтинге Кубка вызова и показал пятый результат на Кубке мира. Последним крупным международным стартом для него стали Олимпийские игры 2006 года в Турине, он планировал побороться здесь за медали, однако сумел добраться только до девятого места. Поскольку конкуренция в сборной на тот момент сильно возросла, вскоре Маркус Кляйнхайнц принял решение завершить карьеру профессионального спортсмена, уступив место молодым австрийским саночникам. Одновременно с участием в соревнованиях по санному спорту служил солдатом в вооружённых силах Австрии.

Ссылки 
 Профиль на сайте FIL  
 

Саночники Австрии
Саночники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2006 года